Otto Margulies ist der Name folgender Personen:

* Otto Margulies (Chemiker) (1867–1926), österreichischer Chemiker und Fabrikant 
 Otto Margulies (Alpinist) (1899–1925), österreichischer Alpinist